Zheng Saisai era la detentrice del titolo, ma ha perso contro An-Sophie Mestach nei quarti di finale.

Il singolare del torneo di tennis Kurume Best Amenity Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ons Jabeur che ha battuto la Mestach 6–0, 6–2.

Teste di serie 

  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Zarina Dijas (semifinali)
  Amra Sadiković (quarti di finale)
  Junri Namigata (semifinali)

  Ana Savić (primo turno)
  An-Sophie Mestach (finale)
  Ons Jabeur (Campionessa)
  Sachie Ishizu (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kurume Best Amenity Cup 2013